Hietamäki ist der Familienname folgender Personen:

 Elina Hietamäki (* 1976), finnische Skilangläuferin
 Karri Hietamäki (* 1969), finnischer Skilangläufer